Le patronyme néerlandais De Graef provient d'une profession :  
 soit le président de l'échevinat ; :nl:schepenbank
 soit quelqu'un au service du comte (du nl: graaf).

Il est équivalent au français .

L'équivalent allemand est .

Il se décline aussi :
sans l'article de.
(au nord) avec -aa- au lieu de -ae-.
avec le suffixe -ve au lieu du -f (avec -ae- ou simple -a-).

Patronyme 

 Hilda Graef (1907-1970), historienne catholique ;
 Jed Graef (1942-), nageur américain ;

Voir aussi